Микулашовице (), бывш. Никсдорф () — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

География 
Расположен вблизи границы с Германией, в 7 км к востоку от немецкого города Зебниц и к юго-западу от чешского Шлукнова, на высоте 418 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Устецкого края
Район Дечин